Odra kan syfta på följande:
 Floden Oder i Tjeckien, Polen och Tyskland

Kroatien 

 Odra Sisačka, ort, Moslavina, 
 Odra (vattendrag i Kroatien), 
 Odra (ort), Zagreb, 

Robotskapade Kroatienförgreningar